Le tournoi de tennis de Milan 2001 s'est déroulé du 29 janvier au 5 février et a été remporté par le Suisse Roger Federer. Il s'agit de la première victoire de celui-ci dans un tournoi de l'ATP World Tour.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
 Tableau complet de l’Indoor de Milan 2001
  Site de l'ATP 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Sport en Italie en 2001
Tennis en janvier 2001
Tennis en février 2001